Рылково — название нескольких населённых пунктов:
 Рылково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Рылково — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Рылково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.